Armia Kentucky (Konfederacja)
 Armia Kentucky (Unia)